Пелеас-де-Абахо () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Вино. Занимает площадь 11,89 км². Население — 268 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 14 км.

Покровителями города считаются святой Исидро и святая дева дель Кармен.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы